Aspasio es el nombre con el que se conoce a varios personajes de la Antigüedad grecolatina:
 Aspasio, un filósofo peripatético del siglo II
 Aspasio de Biblos, un sofista griego del siglo II 
 Aspasio de Rávena, un orador y retórico romano del siglo III
 Aspasio de Tiro, un retórico e historiador griego de fecha desconocida

Referencias